

Sciences et technologies 
 En biologie,  est un genre de grands escargots d'eau douce operculés, de la famille des Viviparidae.

Culture et société 
 Le site archéologique de Larina est un site archéologique situé sur l'éperon du plateau de Larina à Hières-sur-Amby (Isère, région Rhône-Alpes, France).
 Tatiana Larina est le personnage principal du roman Eugène Onéguine, de Pouchkine.

Anthroponyme

Prénom 
 Larina est un prénom féminin, diminutif de Lara.

Patronyme 

 Anna Larina (1914-1996), une écrivaine russe, épouse de Nikolaï Boukharine ;
 Anna Larina (1989-), une joueuse russe de volley-ball.

Toponyme

Érythrée 
 la vallée de , située à  au sud-est d'Asmara, dans la partie centrale du pays ;

France 
 Le plateau de Larina, un plateau situé à Hières-sur-Amby (Isère, région Rhône-Alpes, France), surtout connu pour son site archéologique ;

Russie 
 la rivière  dans l'oblast de Kalouga (District fédéral central), un sous-affluent de la Volga ;
 la rivière  dans l'oblast d'Irkoutsk (District fédéral sibérien), un sous-affluent de l'Ienisseï.